Arka Gdynia – gdyński klub koszykówki kobiet.
 Arka Gdynia – gdyński klub koszykówki mężczyzn.
 Arka Gdynia – gdyński klub piłki nożnej mężczyzn.
 Arka Gdynia – gdyński klub piłki ręcznej kobiet.
 Arka Gdynia – gdyński klub piłki ręcznej mężczyzn.
 Arka Gdynia – gdyński klub rugby mężczyzn.